SMD kan syfta på:
 En förkortning av Sega Mega Drive.
 En förkortning av Svensk mediedatabas.
 En förkortning av engelska Surface Mounted Device, se ytmontering.
 En förkortning av Svensk Morgondistribution, som ägs av MittMedia (75%) och Västerbottens-Kuriren (25%) och distribuerar dessa koncerners tidningar.
 Ett alias för musikproducenten Bas Oskam.